Бакино — название населённых пунктов в России:

 Бакино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Бакино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Бакино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Бакино — село в Седельниковском районе Омской области.
 Бакино — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Бакино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Бакино — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Бакино — деревня в Шарканском районе Удмуртии.